Poniżej znajduje się lista sonat Domenico Scarlattiego przeznaczonych na instrument klawiszowy, oryginalnie klawesyn lub pianoforte. 

Lista obejmuje numerację według trzech katalogów:

 Ralpha Kirkpatricka (1953; oznaczenie K lub Kk)
 Alessandra Longa (1906; oznaczenie L)
 Giorgia Pestelliego (1967; oznaczenie P).

Aby uszeregować utwory według jednego z katalogów, naciśnij ikonę pod odpowiednią literą.

Linki zewnętrzne 
 echambermusic.net

Utwory klawesynowe

Sonaty
Listy dzieł muzyki poważnej